Берсияль-де-Сапардьель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 17 км². Население — 254 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы